Azua – miasto na Dominikanie
 Azua – prowincja Dominikany